Всеми́рная библиоте́ка (100 лу́чших книг всех времён) () — серия книг Норвежского книжного клуба, включающая 100 книг из списка, составленного в 2002 году Норвежским книжным клубом совместно с Норвежским институтом имени Нобеля.

В составлении списка приняли участие 100 писателей из пятидесяти четырёх стран мира. Целью составления списка был отбор наиболее значимых произведений мировой литературы из разных стран, культур и времён. 11 произведений, включённых в список, написаны женщинами, 85 написаны мужчинами, авторы 4 произведений неизвестны. В отличие от других более аффилированных в национальном плане списков («по мнению» газет, журналов, радиовещательных корпораций), в данном списке проведена попытка сбалансировать национальный аспект и объективно оценить значимость произведений для человечества. Так, в списке 28 произведений на английском языке, 12 — на французском, 10 — на немецком, 9 — на русском, 41 — на всех других языках.

Каждый писатель, участвовавший в составлении списка, предоставил свой собственный список из десяти книг. Из русскоязычных писателей в составлении списка участвовали Чингиз Айтматов, Александр Ткаченко и Валентин Распутин.

Книги, отобранные в результате этого процесса и перечисленные здесь, никаким образом не разделены по значимости; организаторы заявили, что «они все равны», за исключением книги Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, которая набрала на 50 % больше голосов, чем любая другая книга, попавшая в список, и была названа «лучшей книгой всех времён и народов».

В приведённом ниже списке работы представлены в алфавитном порядке по фамилии автора.

Список книг

Список авторов, принявших участие в опросе

См. также 
 Классическая литература
 Западный Канон
 Список книг, запрещённых правительствами
 Библиотека культуры (Норвежский книжный клуб) — 100 важнейших научных произведений всех времён

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рейтинги книг
Списки:Книги
Книжные серии
Норвежский книжный клуб